Pepperpot o pepper pot (in inglese, letteralmente pepiera) può indicare:

Gastronomia
Pepperpot antiguano, stufato di verdure e carne tipico di Antigua e Barbuda
Pepperpot guyanese, stufato di carne e cassareep nato in Guyana e consumato anche a Barbados
Philadelphia pepper pot, stufato di trippa tipico di Filadelfia

Televisione
Minù Pepperpot, personaggio protagonista della serie animata Lo strano mondo di Minù, tratto dai romanzi di Alf Prøysen
Le Pepperpots, personaggi ricorrenti nel Monty Python's Flying Circus

Altro
Pepperpot, altro nome con cui è nota la rivoltina
Pepper Pot, edificio storico a Brighton